Japético, adjetivo, puede referirse a:

 Lo relativo a Japeto, titán de la mitología griega.
 Lo relativo a Jafet (jafético, véase indoeuropeo).